Николай Клепинин: Клепинин, Николай Андреевич (1899—1941) — писатель, историк, старший брат священника Димитрия Клепинина, соратника матери Марии.
 Клепинин, Николай Николаевич (1869—1936) — почвовед.